Tafertshof ist der Ortsname von

 Tafertshof (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Tafertshof (Prackenbach), Ortsteil der Gemeinde Prackenbach, Landkreis Regen, Bayern

Siehe auch:
 Tafertshofen